Парада — коротка комедія (XVIII ст), джерелами якої були comedia dell'arte
 Парада () — португальська власна назва.

Топоніми

Гріжо-де-Парада — парафія.
 Парада (Алфандега-да-Фе) — парафія.
 Парада (Браганса) — парафія.
 Парада-де-Гатін — парафія.
 Парада-де-Тібайнш — парафія.
 Парада-ду-Бору — парафія.